Trichosiphonaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Takahashi 1922. Trichosiphonaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Trichosiphonaphis